Ойконим

 Ильгери-Коджалки (Нижнегорский район)— исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма
 Ильгери-Коджалки (Ленинский район)— исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма